Wielka Wieś (dt. „großes Dorf“) ist der Name folgender Gemeinden und Orte in Polen:
 Gmina Wielka Wieś, Landgemeinde in der Woiwodschaft Kleinpolen

 Wielka Wieś (Buk), Woiwodschaft Großpolen
 Wielka Wieś (Siedlec), Woiwodschaft Großpolen
 Wielkawieś (bis 2016 Wielka Wieś), Woiwodschaft Großpolen
 Wielka Wieś (Stąporków), Woiwodschaft Heiligkreuz
 Wielka Wieś (Wąchock), Woiwodschaft Heiligkreuz
 Wielka Wieś (Książ Wielki), Woiwodschaft Kleinpolen
 Wielka Wieś (Wojnicz), Woiwodschaft Kleinpolen
 Wielka Wieś (Parzęczew), Woiwodschaft Łódź
 Wielka Wieś (Szadek), Woiwodschaft Łódź
 Wielka Wieś A, Woiwodschaft Łódź
 Wielka Wieś B, Woiwodschaft Łódź
 Wielka Wieś (Główczyce), Dorf in der Woiwodschaft Pommern
 Wielka Wieś, ein früherer Name von Władysławowo, Stadt in der Woiwodschaft Pommern